Гефест — в греческой мифологии бог огня, покровитель кузнечного ремесла

Астрономия 
 (2212) Гефест — астероид.
 Гефест (гефестиды) — группа метеорных потоков.

Техника 
 «Гефест» — российская прицельно-навигационная специализированная вычислительная подсистема, применяемая на военных самолётах и вертолётах для высокоточного применения обычных авиабомб (свободного падения).

Организации 
 «Гефест» — футбольный клуб из казахстанского города Сарань.
 «Гефест» — страховая компания.
 «Гефест» — группа сопротивления оккупации Греции во время Второй мировой войны
 «Гефест» — учебно-тренировочный комплекс (УТК) для экипажей надводных кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России, введён в эксплуатацию в 2018 году.

См. также 
 Гефестия